

События 
 А. Ф. Смирдин основал ежемесячный журнал «Библиотека для чтения», выходивший до 1865 года.
 Павел Йозеф Шафаржик основал еженедельный журнал «Světozor».

Произведения 
 «Владимир третьей степени» — пьеса Николая Гоголя.
 «Души чистилища» (Les âmes du Purgatoire) — новелла Проспера Мериме.
 «Записки сумасшедшего» — повесть Николая Гоголя.
 «История Пугачёва» — повесть Александра Пушкина.
 «Конёк-Горбунок» — сказка Петра Ершова.
 «Легенды Ангрии» — роман Шарлотты Бронте.
 «Невский проспект» — повесть Николая Гоголя.
 «Пан Тадеуш» — эпическая поэма Адама Мицкевича.
 «Пиковая дама» — повесть Александра Пушкина.
 «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — повесть Николая Гоголя.
 «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…» — стихотворение Александра Пушкина.
 «Портрет» — повесть Николая Гоголя.
 «Сказка о золотом петушке» — сказка Александра Пушкина.

Литературоведение 
 «Литературные мечтания. Элегия в прозе» — статья В. Г. Белинского.

Родились 
 13 марта –  Августус Джон Катберт Гер, английский писатель (умер в 1903).
 21 марта — Василий Яковлевич Михайловский, протоиерей РПЦ, богослов, поэт, педагог, настоятель Церкви Вознесения, председатель Петербургского общества трезвости.
 14 мая — Луиза Альборн, немецкая писательница (умерла в 1921).
 31 мая — Эмануэль Гиель, бельгийский поэт (умер в 1899).
 15 июня — Ян тен Бринк, голландский писатель (умер в 1901).
 17 июля — Франсуа Куайяр (1834—1904), французский миссионер, поэт, писатель, переводчик. Автор слов государственного гимна Лесото (ум. в 1904).
 16 сентября — Юлиус Вольф, немецкий поэт и прозаик (умер в 1910).
 5 октября — Эрминия Фуа-Фузинато, итальянская поэтесса, супруга  (ум. в 1876).
 31 декабря — Эмилио Тревес, итальянский издатель, журналист, писатель и драматург (умер в 1916).

Скончались 
 28 января — Карл Август Энгельгардт, немецкий писатель (родился в 1768).
 25 июля — Сэмюэл Тейлор Кольридж, английский поэт-романтик, критик и философ, выдающийся представитель «озёрной школы» (родился в 1772).
 16 сентября — Антуан Венсан Арно, французский драматург, поэт-баснописец и государственный деятель (родился в 1766).

Примечания